Abtsberg ist der Name von Bergen (nach Höhe sortiert):

in Deutschland:

 Abtsberg (Thüringer Wald) (697,1 m), im Thüringer Wald bei Friedrichroda, Landkreis Gotha, Thüringen
 Abtsberg (Rhön) (621,7 m), in der Rhön bei Brüchs (Fladungen), Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Abtsberg (Fahner Höhe) (413,0 m), höchster Berg der Fahner Höhe (Fahnersche Höhe) bei Eschenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen
 Abtsberg, einer der Sieben Hügel Bambergs, Bayern

in Tschechien:

 Abtsberg (313,0 m), deutscher Name des Hradec im Isergebirgsvorland, bei Předlánce (Višňová), Bezirk Liberec, Region Liberecký

Abtsberg steht auch für:

 Grünhäuser Abtsberg, Weinlage (Einzellage) am Grüneberg beim kreisfreien Trier, Rheinland-Pfalz